Флеровский — фамилия. 

Известные носители:
 Флеровский, Василий Васильевич (1829—1918) — российский социолог, публицист, экономист и беллетрист, идеолог народничества, видный участник общественного движения 1860—1890-х годов.
 Флеровский, Иван Петрович (1888—1959)  — российский революционный деятель и журналист, редактор.

См. также 
 Флеров
 Флоровский